Stanisław Strójwąs (1870–1939) – przemysłowiec, wynalazca i konstruktor
 Stanisław Strójwąs (1891–1940) – rolnik, porucznik kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) i Medalem Niepodległości, brat Antoniego (1893–1914), mąż Wandy z Rudnickich ps. „Cieszkowska” (ur. 1886), działaczki niepodległościowej, członkini KN III POW, odznaczonej Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Stanisław Strójwąs (1903–1994) – przemysłowiec

Przypisy